

Biografia 
Sosteneva di essere un figlio illegittimo del defunto re Magnus III di Norvegia e pretese dal suo presunto fratellastro re Harald IV di Norvegia di condividere il potere con lui, come co-re.

Sigurd si proclamò re nel 1135. Nel 1136 uccise Harald IV nel sonno e rivendicò il potere in nome suo e di Magnus IV di Norvegia.

Nella battaglia di Holmengrå nel 1139, Magnus e Sigurd affrontarono i sostenitori dei diritti sul trono del piccolo re Inge I di Norvegia, figlio di Harald IV. Magnus venne ucciso in battaglia; Sigurd fu imprigionato e giustiziato.

Le principali fonti di Sigurd e della sua epoca sono rappresentate dalle saghe Heimskringla, Fagrskinna e Morkinskinna, il cui autore, Eiríkr Oddsson, aveva forse assistito agli eventi o ne era venuto a conoscenza da altri testimoni. 

"Sigurd Slembe" è il nome di un dramma storico scritto dal drammaturgo norvegese Bjørnstjerne Bjørnson nel 1863.

Bibliografia 
 Jean Renaud, La Saga des Orcadiens, tr. par Jean Renaud, éd. Aubier, Paris, 1990, capitolo LIV, ISBN 2700716426
 Heimskringla de Snorri Sturluson 
  Sagas of the Norse Kings: "Magnus the Blind and Harald Gille" (traduction anglaise), chapitres XIV à XVI.
  Sagas of the Norse Kings  "The sons of Harald" (traduction anglaise) chapitres: II, VI, VII, X, XI et XII.

Voci correlate 
Regno di Norvegia
Storia della Norvegia
Sovrani di Norvegia

Collegamenti esterni 
 

S
S